Realismo político puede referirse a:
 El uso combinado de los términos realismo y político, ambos con múltiples significados.
 Realismo en política internacional
 Realpolitik
 Royalisme